Аксиоматика Тарского — неоднозначный термин, обозначающий одну из аксиоматик, предложенных Альфредом Тарским.
 Аксиоматика Тарского (геометрия) — система аксиом элементарной евклидовой геометрии.
 Аксиоматика Тарского (вещественные числа) — компактная система аксиом для определения вещественных чисел.